Miejscowości w USA:
 Pitkin – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Gunnison
 Pitkin – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Vernon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pitkin (ang. Pitkin County) – w stanie Kolorado